Сопряжение — взаимосвязь чего-либо с чем-либо, непременное сопутствие, совмещение нескольких объектов, явлений.

Математика 
 Комплексное сопряжение — операция над комплексным числом (набором комплексных чисел, оператором), при которой вещественная часть остаётся постоянной, а мнимая — меняет знак.
 Изогональное сопряжение.
 Изотомическое сопряжение.

Химия 
 Сопряжение реакций — протекание двух реакций с заметным выходом только совместно вследствие образования общего интермедиата.
 Сопряжение связей — квантовохимическое явление при чередовании простых и кратных связей в соединениях, ведущее к повышенной термодинамической стабильности соединений: π,π-сопряжение (алкадиены, арены), p,π-сопряжение (карбоновые кислоты, фенолы, галогенарены (также хлорэтилен; в т.ч. галогенангидриды непредельных и ароматических кислот), ароматические амины, амиды, в т.ч. пептиды).

Черчение 
 Сопряжение линий — плавный переход одной линии в другую, места перехода называются точками сопряжения.

Системология 
 Сопряжение подсистем и элементов — функциональная связь через системность второго порядка - взаимодействие материальных субстратов в виде элементов, ресурсов, систем и объектов-систем. Сопряжение в системологии - множество явлений интегрированного системогенеза разносвязанные между собой, когда сопряжение вариативно отражает условия внешней и внутренней среды объектов-систем.

См. также 
 Сопряжённое пространство, сопряжённый оператор (линейная алгебра)

Примечания